Daşkənd – centro abitato del distretto di Xocalı, in Azerbaigian
 Daşkənd – centro abitato del distretto di Yardımli, in Azerbaigian